Der Coupe d’Europe 2009/10 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 52. Auflage fand vom 3. bis zum 6. Juni 2010 in Schiltigheim statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann zum sechsten Mal in Folge den Coupe d’Europe vor dem CB Caseta Nova und dem BK Gröndahl.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Prag  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Matosinhos  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Velbert  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Kahramanmaraş  

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Athen  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2009/10 

2010
Coupe dEurope 2009/10
Billardturnier in Schiltigheim